Высокого́рный — название населенных пунктов в России:

 Высокогорный — посёлок в Предгорном районе Ставропольского края.
 Высокогорный — посёлок в Ванинском районе Хабаровского края.

См. также 
 Высокогорное